Белогорлая веерохвостка () — вид воробьиных птиц из семейства веерохвостковых. Ранее считалась подвидом белошейной веерохвостки (Rhipidura albicollis).

Описание 
Небольшая птица. Длина тела взрослых особей около 19 см. Птицы в основном синевато-серые сверху, с чёрной маской вокруг глаз, белыми «надбровным» полосами и белым горлышком. Низ тела — беловатый, на груди — серая полоса с белыми пятнами. Хвост — тёмный веерообразный с белой каймой.

Распространение и среда обитания 
Обитают в южной и центральной Индии. Живут в лесах, зарослях и посадках.

Поведение 
Гнездо небольшое, чашеобразное. Птицы располагают его на дереве. В кладке 3 яйца.

Белогорлые веерохвостки — насекомоядные птицы.

Самец в своей песне использует однотипный узнаваемый образец призыва.

Песня громкая и обычно делится на две части: первая с 5-6 поднимающимися и опускающимися трелями, и вторая — из 4-5 поднимающихся нот, заканчивающихся самой высокой нотой.

Песня постепенно в течение жизни меняется и через 4-5 лет звучит уже совершенно иначе, чем вначале.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Белогорлая веерохвостка Rhipidura albogularis (Lesson, R, 1831) на сайте «Голоса птиц по всему миру»

Веерохвостковые
Животные, описанные в 1831 году
Птицы Азии